M/S Superfast kan syfta på:

 M/S Superfast I
 M/S Superfast II
 M/S Superfast III
 M/S Superfast IV
 M/S Superfast V
 M/S Superfast VI
 M/S Superfast VII
 M/S Superfast VIII
 M/S Superfast IX
 M/S Superfast X
 M/S Superfast XI
 M/S Superfast XII